Писта Монако () е градска писта, разположена по улиците на Монако. Известна е като Монте Карло, защото е разположена главно в квартал Монте Карло.

Пистата се използва всяка година за един уикенд през месец май, когато домакинства Голямата награда на Монако, част от календара на ФИА за световния шампионат от Формула 1, както и съпътстващи състезания от Формула 2 и Формула 3000 в миналото, и ГП2 в днешно време.

История 
Първото състезание се провежда през 1929 година, когато състезанието е спечелено от Уилям Гроувър-Уилямс с Бугати. В календара на световния шампионат във Формула 1 Монако е от дебютния му сезон – 1950 година, като в периода 1951 – 1954 г. състезания не се провеждат. Победител в първото състезание през 1950 е аржентинската легенда – Хуан Мануел Фанджо с Алфа Ромео. От 1955 г. състезанието е кръг от шампионата всяка година без прекъсване.

Конфигурацията на трасето е променяна незначително 9 пъти през годините без да се нарушат основните му характеристики. В последната конфигурация, използвана от 2003 г. насам, най-бързата обиколка е с време 1:14.439 постигнато през 2004 г. от Михаел Шумахер с Ферари.

Характеристика 
Провежда се ежегодно през месец май, по улиците на княжеството, и е най-популярната писта в света.

Най-известните участъци от пистата са завоя „Фибата“ и „Тунела“.

Състезанието е изключително напрегнато, поради близостта на бетонните заграждения около трасето.

Натоварва изключително много пилотите, както физически, така и психически. В края на състезанието някои от пилотите губят около 5% от теглото си.

Пистата „Монте Карло“ е известна и с това, че тук времето се променя много рязко, и е с най-много състезателни инциденти.

Победители във Формула 1

Предишни конфигурации на пистата

Формула Е 

На съкратен вариант на пистата се провежда кръг от дебютния сезон 2014/2015 на Формула Е. Вместо след първия завой да се продължи с изкачването към казиното, машрутът на тази конфигурация води успоредно на пристанището, където след обратния трети завой трасето отново става идентично с това за Формула 1. По този начин освен изкачването и казиното, в съкратения вариант не влизат и завоят Фибата и тунелът. С дължина от 1,76 км това е най-късата писта от календара на Формула Е. Тя няма да бъде част от сезон 2015/2016, защото се редува със стартовете от Историческото Гран При, което се провежда през година.

Победители

Вижте също 
 Формула 1

Монте Карло
Автомобилен спорт в Монако
Голяма награда на Монако
ЕПри на Монако